Манчестерская ЭВМ — один из ранних компьютеров, созданных в Университете Манчестера (Великобритания). Может значить:
 Манчестерская малая экспериментальная машина, т.н. «Baby» (1948)
 Манчестерский Марк I (1949)